

Militar 
 Carro de combate, também conhecido como Tanque de guerra — veículo que reúne as cinco ações essenciais ao combate;
 Landing Ship Tank — designação de navios de apoio a operações anfíbias;
 Tsar Tank — veículo blindado utilizado pelo Exército russo na Primeira Guerra Mundial.

Pessoas 

 Tanche ou Tank — família de mercadores e diplomatas originária de Haderslev.
 Kurt Tank — piloto e engenheiro aeronáutico alemão.
 Elza Tank — política brasileira.
 Maxim Tank — líder da Bielorrússia soviética e escritor;
 Niza de Castro Tank — soprano lírica coloratura brasileira.

Outros 
 Tank — distrito do noroeste do Paquistão;
 Tank — banda de heavy metal do Reino Unido.

Desambiguação